Rue du Savon peut désigner :
 la rue du Savon à Colmar
 la rue du Savon à Strasbourg